Peter Holland (regisseur), van onder andere Swiebertje, Memorandum van een dokter en De klop op de deur
 Peter Holland (radio-dj)
 Peter Holland (bioloog), hoogleraar aan de universiteit van Oxford 
 Peter Holland, pseudoniem gebruikt door Peter van Aarle in pornofilm Fan Fuxxx 6